Sariev oder Sarijew ist der Familienname folgender Personen:

 Qaxraman Ramatullaevich Sariev (* 1980), Politiker der Karakalpak
 Temir Sarijew (* 1963), kirgisischer Politiker